Pharaon bezeichnet
 Pharaon (Seugne), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Seugne
 Pharaon (Comic), frankobelgische Comicserie

Pharaon ist der Familienname folgender Personen:
 Henri Pharaon (1898–1993), libanesischer Politiker und Geschäftsmann
 Michel Pharaon (* 1959), Politiker aus dem Libanon
 Rached Pharaon (1910–1990), saudi-arabischer Diplomat

Siehe auch:
 Faraon